Фильмы об Афганской войне (1979—1989) — документальные и художественные, интерпретирующие ход событий в Афганской войны (1979—1989), взаимоотношения военнослужащих Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане (шурави) между собой и с местным населением, а также противостояние с членами вооружённых формирований (душманами).

Многие сюжеты к художественным фильмам о войне в Афганистане основаны на реальных событиях: Пешаварский вальс описывает восстание советских военнопленных в пакистанском лагере, Охотники за караванами повествует об охоте спецназа ГРУ за ПЗРК душманов, 9 рота о Сражении за высоту 3234.

Фильмы об Афганской войне снимались как в СССР и России, так и в США (Рэмбо III, Война Чарли Уилсона). Фильмы о войне в Афганистан поднимают с одной стороны вопрос о таких ценностях как: честь, совесть, дружба и долг перед Родиной, а с другой стороны описывают посттравматический синдром (Афганский излом).

И неважно, нужна ли эта война. Они только солдаты, и не им это решать. «Когда лежишь на линии огня или идешь врукопашную, думаешь о другом. Для тебя существует только мгновение, когда главным становится не отступить, не подставить друзей… Умереть, но сделать! Главное — выполнить приказ…И они его выполняют. Ценой своей жизни. Они его выполняют в жестоком последнем бою…»

Павел Лунгин режиссёр фильма «Братство»:
Кино не делают конкретно для «афганцев», кино делают для всех. И на молодёжь фильм рассчитан в том числе. Это фильм о войне. …. Много говорится о человеческих драмах, трагедиях. О том, что значит для конкретного человека возвращение с войны.

См. также 
 Ненастье (телесериал)
 9 рота (фильм)
 Братство (фильм, 2019)
 Охотники за караванами
 Зверь (фильм, 1988)
 Афганский излом
 Груз 300 (фильм)
 Пешаварский вальс
 Мусульманин (фильм)
 За всё заплачено (фильм)

Примечания

Литература 
 газета «Известия»: «Кровь и песок: какие фильмы снимали про Афганистан у нас и на Западе/ Война и мир в непокоренной стране»
 Кинопоиск: «Тюльпаны и калаш: 10 главных фильмов об Афгане»
 Кинофильм Про: «ТОП 45 лучших фильмов про Афганскую войну»
 «Русские фильмы про Афганистан»
 Иваненко А. И. «Шурави и душман в пространстве отечественной кинорефлексии» // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020
 Мамейчик Г. А., Колпакова А. П. Роль военных фильмов в патриотическом воспитании школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2015. — Т. 19. — С. 136—140. — URL: http://e-koncept.ru/2015/95200.htm
 Воспитание патриотизма: сущность, содержание, рекомендации. — М: ГУВР ВС РФ. — 2008. — 101 с. 31 .Воспитание в духе патриотизма, дружбы народов, веротерпимости."Круглый стол" // Педагогика. — 2008. — № 5. — С.41-44.

Ссылки 
 М.С. «Вышли, но не дошли. Что не сняли про войну в Афганистане»
 «9 рота» Федора Бондарчука «Российская газета»
 «Фильмы про войну в Афганистане»
 Документальный фильм «Миссия в Афганистане» ТК «ЗВЕЗДА»
 Интервью журналу «Спутник Афганистана» ФИЛЬМ ПАВЛА ЛУНГИНА «БРАТСТВО»
 ФИЛЬМ «МУСУЛЬМАНИН»: АКТУАЛЬНОСТЬ, НЕСМОТРЯ НА ВРЕМЕНА
 Охотники за караванами (фильм)
 «Тайна лагеря Бадабер»
 Фильмы про Афганскую войну
 Художественные фильмы о АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ
 Документальное кино об Афганской войне (1979—1989) Военное обозрение
 Война в Афганистане Документальные фильмы
 И. Липин «Афганистан»
 МОСФИЛЬМ «БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ»
 Владимир Бортко: о первом фильме про Афганскую войну «Афганский излом»
 Показ киноленты «Братство» об афганских событиях 7.02.2019

Фильмы об Афганской войне (1979—1989)